

Lokalizacje

Niemcy 
 Sorau (Lausitz) – dawny powiat

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Żary